Adressering kan syfta på

Adressering av försädelser, se adress
Adressering – en unik logisk plats inom datateknik, se IP-adress eller minnesadress
Adressering (golf) – placera klubban vid bollen